419 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 419 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 770828.
 419 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Ярославской области. Код 304358.
 419 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 815624.